Wake Me Up puede referirse a:

 Wake Me Up Before You Go-Go, canción de Wham! de 1984.
 Wake Me Up, canción de Aloe Blacc de 2013.
 Wake Me Up, canción de Avicii de 2013.
 Wake Me Up, canción de Girls Aloud de 2004.
 Wake Me Up When September Ends, canción de Green Day de 2005.
 Wake Me Up, canción de Twice de 2018.